Большой Тигиль — река на северо-востоке Камчатского края.
Длина реки — 55 км, площадь водосборного — 510 км². Протекает по территории Олюторского района Камчатского края. Впадает в Берингово море (бухта Большой Тигиль).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Код объекта в государственном водном реестре — 19060000212120000002310.

См. также 
 Тигиль (река)

Примечания 

Реки, впадающие в Берингово море (Евразия)
Реки Олюторского района